Hasenohr bezeichnet:

 die Pflanzengattung Bupleurum, siehe Hasenohren
 den Pilz Otidea leporina, siehe Hasen-Öhrling

Hasenohr ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Hasenohr-Hoelloff (1887–1987), deutscher Email-Künstler und Grafiker

Siehe auch:
 Hasenöhrl